Беловодский — русская фамилия. Известные носители:

 Беловодский, Константин Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9097; 26 ноября 1853.
 Беловодский, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 31 октября 1917 (посмертно).

См. также 
 Беловодск (значения)
 Беловодский переулок (Санкт-Петербург)
 Беловодский район
 Беловодский сельский совет
 Беловодское
 Беловодье (значения)